Аббревиатура ДДТ может означать:
 ДДТ (4,4'-дихлордифенил-трихлорэтан) — инсектицид
 ДДТ (диадинамотерапия) — физиотерапевтический метод лечения электрическим током
 «ДДТ» — советская и российская рок-группа
 «ДДТ-1» — пробный альбом рок-группы «ДДТ», все композиции которого вошли в альбом «Свинья на радуге».

См. также 
 Время ДДТ